Нижегоро́дская губе́рния — административно-территориальная единица Российской империи, Российской республики, и РСФСР, существовавшая в 1714—1929 годах. 
Губернский город — Нижний Новгород.

География 

Нижегородская губерния граничила со следующими губерниями: на западе — с Владимирской, на севере — с Костромской и Вятской, на востоке — с Казанской и Симбирской, на юге — с Пензенской и Тамбовской.

Площадь губернии составляла 48 241 км² в 1847 году, 51 252 км² — в 1905 году, 81 458 км² — в 1926 году.

Реки Ока и Волга разделяли территорию губернии на две существенно отличающихся по рельефу, геологическому строению, почвам и растительности части: северную — низменную и южную — нагорную.

История

Нижегородская земля в допетровские времена

Образование губернии 

В ходе областной реформы Петра I 1708 года Нижний Новгород был причислен к Казанской губернии. В январе 1714 года из северо-западных частей Казанской губернии была выделена новая Нижегородская губерния. В состав губернии кроме Нижнего Новгорода вошли города Алатырь, Арзамас, Балахна, Васильсурск, Гороховец, Курмыш, Юрьевец, Ядрин с прилежащими территориями. В 1717 году губерния была упразднена, территории вновь вернулись в Казанскую губернию.

29 мая 1719 года в результате Второй Петровской реформы Нижегородская губерния вновь была воссоздана. В её состав вошли 3 провинции: Алатырская, Арзамасская, Нижегородская и 7 городов.

В ходе административной реформы Екатерины II 5 сентября 1779 года было учреждено Нижегородское наместничество, включившее в себя старую Нижегородскую губернию, а также части сформированных ранее Рязанского и Владимирского наместничеств и часть Казанской губернии.

12 декабря 1796 года при Павле I происходит обратное переименование Нижегородского наместничества в губернию.

В октябре 1797 года размер Нижегородской губернии был увеличен за счёт территорий полученных при разделе Пензенской губернии. После вступления на престол Александра I 9 сентября 1801 года Пензенская губерния была восстановлена в прежнем объёме.

В связи с земской реформой с 1865 года в Нижегородской губернии был введён институт местного управления — земство.

Нижегородская губерния была в числе 17 регионов, признанных серьёзно пострадавшими во время голода 1891—1892 годов.

После Октябрьской революции 1917 года Нижегородская губерния вошла в состав образованной в 1918 году Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР).

В 1922 году в состав губернии вошли Варнавинский и Ветлужский уезды Костромской губернии, Курмышский уезд Симбирской губернии и небольшая часть Тамбовской губернии.

Постановлением президиума ВЦИК от 14 января 1929 года были полностью ликвидированы губернии. На территории Нижегородской губернии была образована Нижегородская область, в неё также были включены территория упраздненной Вятской губернии и небольшие участки Владимирской и Костромской губерний.

Административное деление 

При образовании Нижегородского наместничества в 1779 году оно было разделено на 13 уездов.

31 декабря 1796 года после преобразования наместничества в губернию были упразднены Княгининский, Починковский и Сергачский уезды. 12 апреля 1798 года к Нижегородской губернии были присоединены Краснослободский, Наровчатский и Троицкий уезды упразднённой Пензенской губернии, при этом Наровчатский и Троицкий уезды были упразднены. В тот же день были упразднены Макарьевский и Перевозский уезды, а Княгининский уезд восстановлен.

В 1801 году Краснослободский уезд был возвращён восстановленной Пензенской губернии. В 1802 году был восстановлен Сергачский уезд, а в 1804 — Макарьевский.

6 июня 1817 года центр Лукояновского уезда был перенесён в село Мадаево, а сам уезд был переименован в Мадаевский. 12 марта 1820 года это решение было отменено.

Таким образом, до 1918 года в состав губернии входило 11 уездов:

Заштатные города

Послереволюционные изменения 
После революции 1917 года состав губернии претерпел существенные изменения.

1918 — Горбатовский уезд переименован в Павловский. Образован Воскресенский уезд.

1920 — Макарьевский уезд переименован в Лысковский.

1920, 18 июня — декретом ВЦИК Козьмодемьянский, Чебоксарский, Цивильский, Краснококшайский и Ядринский уезды Казанской губернии переданы в состав Нижегородской губернии;

1921 — Балахнинский уезд переименован в Городецкий. Образованы Выксунский, Починковский и Сормовский уезды.

1922 — в состав губернии добавлены:
 Варнавинский и Ветлужский уезды Костромской губернии,
 6 волостей упраздненного Ковернинского уезда Костромской губернии;
 почти весь Курмышский уезд Симбирской губернии,
 4 волости Тамбовской губернии.
Образован Канавинский рабочий район.

1923 — упразднены Ардатовский, Варнавинский, Васильсурский, Воскресенский, Княгининский, Курмышский и Починковский уезды. Образован Краснобаковский уезд.

1924 — четыре волости переданы Марийской автономной области, одна волость — Северо-Двинской губернии. Образованы Балахнинский и Растяпинский рабочие районы. Сормовский уезд преобразован в рабочий район.

Таким образом, в 1926 году в состав губернии входило 11 уездов и 4 района:

Население

Численность населения

Религия 

По данным переписи 1897 года на территории губернии выявлено следующее распределение верующих:

На территории губернии располагались известные старообрядческие Керженские скиты. Из других течений были приверженцы беспоповщины (преимущественно согласия поморское и спасово; встречались и федосеевцы).

Из поповщинских толков преобладали окружники и противоокружники. Небольшое число молокан.

Для борьбы с расколом существовало миссионерское «Братство Св. Креста».

Национальный состав 
В заволжской части губернии население было исключительно великорусское; только небольшая часть Васильского и Макарьевского уездов была заселена марийцами. Из жителей нагорной полосы большая часть состояла из великороссов, меньшая - из обрусевшей мордвы. Мордва-эрзя проживала в Лукояновском, Арзамасском, Сергачском, Княгининском и Ардатовском уездах, мордва-мокша — в Лукояновском, терюхане — в Нижегородском, марийцы — в Васильском и Макарьевском уездах. Около 45 тыс. татар проживало в Сергачском уезде и в двух селениях Княгининского уезда.

В 1905—1906 годах в губернии действовала русская националистическая организация Союз «Белое знамя», ставшая затем губернским отделением Союза русского народа, принимавшая участие в подавлении революционных выступлений и насчитывавшая 13 региональных отделений по губернии и 4,2 тыс. членов.

Национальный состав в 1897 году:

Образование 
Народное образование в губернии, до принятия его земством, было в печальном положении: школ было мало (в 1860 году — 87), и они были в плохом состоянии; учителя получали невысокую зарплату. Во всех библиотеках начальных училищ было 513 книг.

В 1893—1894 учебном году в губернии насчитывалось:
 земских училищ — 417, в которых училось 18 523 юношей и 4935 девушек;
 церковно-приходских школ и школ грамоты — 506, с 13 202 учащимися;
 уездных училищ — 4 (547 учащихся),
 городских по уставу 1872 года — 8 (566 учащихся),
 городское 2-классное женское училище — 1 (72 учащихся),
 сельских училищ 2-классных — 8 (963 учащихся),
 1-классных русских — 5 (360 учащихся),
 1-классных мордовских — 5 (302 учащихся),
 1-классных татарских с классами русского языка — 3 (83 учащихся).

На 1 января 1895 года в губернии было 1044 учебных заведения, в которых обучалось 47 544 человека (38 104 м, 9440 ж.).

В Нижнем Новгороде работало 8 средних учебных заведений:
 Реальное училище,
 Женская гимназия,
 Мужская гимназия,
 Дворянский институт,
 Епархиальное женское училище,
 Женский институт,
 Духовная семинария,
 Кадетский корпус.
В других городах — Женская прогимназия и реальное училище в Арзамасе.

Из прочих образовательных учреждений существовали:
 Ремесленное училище
 Техническое механическое училище (в Павлово)
 Григорьевская сельскохозяйственная школа
 Общество распространения начального образования
 3 духовных училища
 15 частных школ

В 1872 году основано общество распространения начального образования (Нижний Новгород), имевшее книжный склад, бесплатную библиотеку с читальней и 200 отделений в 11 уездах губернии. Общество организовало более 50 школьных библиотек при сельских училищах, 3 библиотеки для сельских жителей (в Починках, селе Черновское Сергачского уезда и Воротынец Васильевского уезда). Общество устраивало народные чтения в городах и селах.

Кроме этого в губернии существовали общества взаимного вспомоществования учителям и учительницам (для пособия учащимся в начальных народных школах и поощрения высшего образования), кружок любителей физики и астрономии, несколько благотворительных и просветительных братств.

Дворянские роды

Кустарные промыслы 

Как известно, Нижегородская губерния была самой развитой в кустарно-промышленном отношении. Из многочисленных дореволюционных изданий, посвящённых этой проблеме, следует отметить трёхтомник Нижегородская губерния по исследованиям губернского земства, второй выпуск которого целиком посвящён кустарной промышленности губернии. Эта книга украшена огромным количеством уникальных иллюстраций. Эти фотоснимки представляют практически все главные виды ремёсел кустарей, начиная с обжигания угля и заканчивая сложнейшим и трудоёмким кузнечным искусством.

Ставшие общественным достоянием, все эти фотографии опубликованы на Викискладе.

Руководство губернии

Генерал-губернаторы

Губернаторы

Правители наместничества

Губернаторы

Губернские предводители дворянства

Вице-губернаторы

Примечания

Литература 
 Первая мировая война. Взгляд из XXI века. Россия и Нижегородская губерния в 1914—1918 гг.: сборник статей. / Сост. Ф. А. Селезнев. — Нижний Новгород: ДЕКАМ, 2014. — 368 с.

Ссылки 

 История Нижегородского края
 «Нижегородский сборник» издаваемый Нижегородским статистическим Комитетом, под редакцией Действительного члена и секретаря Комитета А. С. Гациского, в 10-ти томах (Статьи о всех сторонах жизни губернии в 1860-х гг)
 Адрес-календарь Нижегородской губернии на 1891 год
 Списки населенных мест Нижегородской губернии 1863, JPG
 Библиотека Царское Село, книги по истории Нижегородской губернии (Памятные книжки, планы и карты, PDF).
 Карта Нижегородской губернии из «Атласа» А. А. Ильина 1876 года (просмотр на движке Google на сайте runivers.ru)
 Алфавитный каталог населенных мест Нижегородской губернии
 Карта Нижегородской губернии 1862 г. съемки А. И. Менде (одноверстная 1:42 000) на сайте Российского государственного архива древних актов (РГАДА, сайт).
 История кожевенно-меховой промышленности Нижегородской губернии
 Карта «Ярмарки Нижегородского края в XVII — начале XX века»

История Нижнего Новгорода